Реваз Николаевич Асаев (; 15 июля 1921 года, село Куцахта, Грузия — 2007 год) — советский и юго-осетинский поэт, публицист и переводчик. Заслуженный работник культуры Южной Осетии.

Биография 
Родился в 1921 году (по другим данным — в 1923 году) в бедной крестьянской семье в селе Куцахта, Грузия. В 1930 году вместе с родителями переехал в Южную Осетию, где поступил в семилетку, которую окончил в 1938 году. В этом же году поступил в Сталинирское педагогическое училище. Будучи студентом, опубликовал в 1938 году свои первые стихотворные произведения на страницах периодической печати Южной Осетии. Первое опубликованное стихотворение — «Сталину».

В 1941 году закончил своё образование в педагогическом училище и поступил в школу лётчиков Сталинирского аэроклуба. Ушёл добровольцем на фронт. Воевал пехотинцем в сражениях за Северный Кавказ. В 1943 году вступил в ВКП(б). После получения тяжёлого ранения был демобилизован. В 1947 году опубликовал свой первый поэтический сборник «Хӕстоны сис» (Перо бойца), посвящённый воинам Красной Армии. В 1950 году напечатал статью в грузинском литературном журнале «Мнатоби», в которой описывает литературную ситуацию в Южной Осетии и рассказывает о советских юго-осетинских авторах, внёсших значительный вклад в осетинскую литературу советского времени. В 1953 году окончил заочное отделение филологического факультета Сталинирского педагогического института. Продолжил своё образование на Высших литературных курсах при Литературном институте имени Максима Горького.

Работал заведующим отделом, ответственным секретарём, переводчиком и заместителем редактора газеты «Хурзӕрин». Позднее работал инструктором обкома КПСС, собственным корреспондентом телеграфного агентства по Южной Осетии, редактором литературного журнала «Фидиуӕг», секретарём Юго-Осетинского отделения Союза писателей СССР, директором Юго-Осетинского драматического театра и Цхинвальского краеведческого музея.

По словам поэта Анны Фуниковой творчество Реваза Асаева наполнено военной тематикой: «пережитое на войне ни на час не отпускало поэта из плена трагических образов, мира героев, грудью защитивших землю своих отцов в час смертельной опасности». Издал около сорока поэтических и публицистических сборников.

Занимался переводами на осетинский язык различных зарубежных и советских писателей. Особенное внимание уделял переводам грузинских писателей и поэтов. Перевёл некоторые произведения Акакия Церетели, Важи Пшавелы, Эгнате Ниношвили, Николая Бараташвили и Николая Ломаури. Перевёл на осетинский язык сборник русского поэта Константина Симонова «Друзья и враги». Издал сборники очерков «Колхоз им. К. Хетагурова» в 1952 году и «Месяц на Алтае» в 1955 году.

Был удостоен нескольких правительственных наград.

 Основные сочинения
 Æвзæрст уацмыстæ, 1954
 Ӕмдзӕвгӕтӕ фӕсарӕнтыл, 1956
 Тыхджын у уарзт, Сталинир, 1957
 Балц Европайы алварс, Сталинир, 1958
 Æнæрынцой зæрдæ, 1961
 Ирон легендæтæ, 1963

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1958)
 Медаль «За боевые заслуги» (1943)
 Орден Отечественной войны I степени, 1985
 Заслуженный работник культуры Южной Осетии

Примечания

Литература 
 Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 290—292, ISBN 978-5-7534-1499-01
 Асаев Реваз Николаевич, Краткая литературная энциклопедия, т.1, 1962
 Грузинская советская энциклопедия, т. 1, стр. 620, 1975

Ссылки 
 რევაზ ასაევი

Осетинские поэты
Поэты Южной Осетии